Carlos de Brito Imbassahy (Salvador, 9 de setembro de 1883 - Niterói, 4 de agosto de 1969) foi um advogado, jornalista, parapsicólogo e escritor espírita brasileiro.

Biografia 
Tendo iniciado a sua carreira como Promotor Público em Andaraí, no estado brasileiro da Bahia, abandonou a magistratura para ingressar na carreira de Estatístico do Ministério da Fazenda, na então capital do país, o Rio de Janeiro. Trabalhou na Secretaria de Estatística Econômica e Financeira, onde veio a aposentar-se como titular, passando então a devotar-se inteiramente ao Espiritismo, tornando-se figura de grande projeção, não só no Brasil, como no Exterior.

Além de colaborar em diversos jornais e revistas de todo o país e do estrangeiro, foi um dos mais ativos escritores espíritas, celebrizando-se como polemista pela sua convicção, poder dialético e elegância com que sempre se portou na defesa de seus pontos de vista.

Produção bibliográfica 
Entre os seus trabalhos literários, destacam-se os romances "Leviana" e "Os Menezes". Publicou ainda uma obra de cunho histórico, "Grandes Criminosos da História".

No terreno do espiritismo e da parapsicologia, produziu:

•Lendas de Osíris(FEB,1931)

 À Margem do Espiritismo (FEB, 1932)
 O Espiritismo à Luz dos Fatos (FEB, 1935)
 Religião (FEB, 1942)
 A Mediunidade e a Lei (FEB, 1946)
 Corpo e Espírito (LAKE, 1946)
 Ciência Metapsíquica (Gráf. Mundo Espírita, 1949)
 Espiritismo e Loucura (LAKE, 1949)
 Matéria ou Espírito? (LAKE, 1949) - com Pedro Granja
 Fantasmas, Fantasias e Fantoches (Édipo, 1950) - com Pedro Granja
 A Evolução (FEP, 1955)
 A Missão de Allan Kardec (FEP, 1957)
 A Reencarnação e suas Provas (FEP, s/d) - com Mário Cavalcanti de Melo
 A Psicanálise perante a Parapsicologia (Liv. Ghignone, 1960)
 A Farsa Escura da Mente (LAKE, 1965)
 O que é a Morte (Edicel, 1966)
 Enigmas da Parapsicologia (Edições Calvário, 1967)
 Hipóteses em Parapsicologia (Ed. Eco, 1967)
 O Poder Fantástico da Mente (Ed. Eco, 1967) - com Nazareno Tourinho
 Freud e as Manifestações da Alma (Ed. Eco, s/d)

Traduziu, ainda, para a língua portuguesa, as seguintes obras:

 O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec;
 O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec;
 O Espiritismo perante a Ciência, de Gabriel Delanne;
 A Reencarnação, de Gabriel Delanne;
 Fenômenos Psíquicos, de Ernesto Bozzano;
 A Vida Além do Véu, de George Vale Owen;
 A Filosofia Penal do Espiritismo, de Fernando Ortiz;
 Fenômenos Hipnóticos e Espíritas, de César Lombroso; e
 A Vidente de Prevorst, de Justinus Kerner.

Mortos em 1969
Naturais de Salvador
Espíritas do Brasil
Escritores espíritas do Brasil
Jornalistas da Bahia
Parapsicólogos